Die Silikate in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse VIII dieser Systematik, sie sind darin die größte Gruppe.

Nach der neuen Dana-Klassifikation ist die Klasse der Silikate nach der Struktur der Minerale unterteilt:
 Inselsilikate: Unterklassen 51 (Inselsilikate nur mit SiO4-Gruppen), 52 (Inselsilikate mit SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O), 53 (Inselsilikate mit SiO4-Gruppen und anderen Anionen komplexer Kationen) und 54 (Borosilikate und einige Beryllosilikate mit (BO3))
 Gruppensilikate: Unterklassen 55 (Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen), 56 (Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O), 57 (Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Si3O10-Gruppen) und 58 (Insulare, gemischte, einzelne und größere Tetraedergruppen)
 Ringsilikate: Unterklassen 59 (Dreierringe), 60 (Viererringe), 61 (Sechserringe), 62 (Achterringe), 63 (Kondensierte Ringe) und 64 (Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen)
 Kettensilikate: Unterklassen 65 (Einfache unverzweigte Ketten), 66 (Doppelte unverzweigte Ketten), 67 (Unverzweigte Ketten), 68 (Strukturen mit Ketten verschiedener Breite), 69 (Ketten mit Seitenzweigen oder Schleifen) und 70 (Säulen- oder Röhren-Strukturen)
 Schichtsilikate: Unterklassen 71 (Schichten von sechsgliedrigen Ringen), 72 (Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen), 73 (Schichtsilikate mit kondensierten tetraedrischen Schichten) und 74 (Schichtsilikate mit modulierten Lagen)
 Gerüstsilikate: Unterklassen 75 (Tetraedrisches Si-Gitter), 76 (Al-Si-Gitter) und 77 (Zeolith-Gruppe).
Die nicht klassifizierten Silikate bilden die Unterklasse 78.

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

51 Inselsilikatminerale

51.00 Inselsilikatminerale ohne Klassifikationsnummer

51.00.00 Inselsilikate

51.00.00 Uranyl-Inselsilikate

51.01 Inselsilikate: SiO4-Gruppen nur mit Kationen in [4]-Koordination

51.01.01 Phenakitgruppe

51.01.02

51.02 Inselsilikate: SiO4-Gruppen nur mit Kationen in [4] und >[4]-Koordination

51.02.01 Trimeritgruppe

51.02.02

51.03 Inselsilikate: SiO4-Gruppen mit allen Kationen nur in oktahedraler [6]-Koordination

51.03.01 Olivingruppe

51.03.02 Monticellit-Kirschsteinit-Reihe

51.03.03

51.03.04

51.04 Inselsilikate: SiO4-Gruppen nur mit Kationen in [6] und >[6]-Koordination

51.04.01

51.04.02

51.04.03a Granatgruppe (Pyralspit-Reihe)

51.04.03b Granatgruppe (Ugrandit-Reihe)

51.04.03c Granatgruppe (Schorlomit-Kimzeyit-Reihe)

51.04.03d Granatgruppe (Hydrogranat)

51.04.04 Granatgruppe (Tetragonale Hydrogranate)

51.04.05

51.04.06

51.05 Inselsilikate: SiO4-Gruppen nur mit Kationen in >[6]-Koordination

51.05.01

51.05.02 Zirkongruppe

51.05.03 Huttonitgruppe

51.05.04

51.05.06

52 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O

52.01 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4]-Koordination

52.01.01

52.01.02

52.02 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4] und >[4]-Koordination

52.02.01 Euklasgruppe

52.02.02a Al2SiO5 (Sillimanit-Untergruppe)

52.02.02b Al2SiO5 (Andalusit-Untergruppe)

52.02.02c Al2SiO5 (Kyanit-Untergruppe)

52.02.03

52.03 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen nur in [6]-Koordination

52.03.01 Topasgruppe

52.03.02a Humitgruppe

52.03.02b Humitgruppe (Chondrodit-Reihe)

52.03.02c Humitgruppe (Humit-Reihe)

52.03.02d Humitgruppe (Klinohumit-Reihe)

52.03.03 Chloritoidgruppe

52.04 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [6] und/oder > [6]-Koordination

52.04.01 Welinitgruppe

52.04.02 Vuagnatitgruppe

52.04.03 Titanitgruppe

52.04.04 Natisit-Yftisitgruppe

52.04.05 Törnebohmitgruppe

52.04.06 Ceritgruppe

52.04.07 Afwillit und verwandte Arten

52.04.08

52.04.09 Silikatapatite

52.04.10

52.04.11

53 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und andere Anionen komplexer Kationen

53.01 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und andere Anionen komplexer Kationen mit (CO3)

53.01.01

53.01.02

53.01.03

53.02 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und andere Anionen komplexer Kationen mit (SO4), (CrO4), (PO4) etc.

53.02.01

53.02.02

53.02.03

53.02.04

53.03 Inselsilikate: SiO4-Gruppen und andere Anionen komplexer Kationen mit (UO2)

53.03.01 Uranophangruppe

53.03.02 Weeksitgruppe

53.03.03 Andere Uranylsilikate

54 Inselsilikate: Borosilikate und einige Beryllosilikate mit (BO3)

54.01 Inselsilikate: Borosilikate und einige Beryllosilikate mit (BO3)

54.01.01 Grundidieritgruppe

54.01.02 Dumortieritgruppe

54.01.03

54.02 Inselsilikate: Borosilikate und einige Beryllosilikate mit B in [4]-Koordination

54.02.01a Datolithgruppe (Datolith-Reihe)

54.02.01b Datolithgruppe (Homilit-Reihe)

54.02.02 Hellanditgruppe

54.02.03 Cappellanit-Stillwellit-Gruppe

54.02.04 Howlith und verwandte Minerale

54.02.05 Tritomitgruppe

54.03 Inselsilikate: Borosilikate und einige Beryllosilikate

54.03.01 Vicanitgruppe

55 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen

55.00 Gruppensilikate ohne Klassifikationsnummer

55.00.00 Unklassifizierte Silikate

55.01 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen und mit Kationen in [4] und höherer Koordination

55.01.01

55.01.02

55.02 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen und mit Kationen in [6]-Koordination

55.02.01a Thortveititgruppe

55.02.01b Thortveititverwandte Arten

55.02.02 Keldyshitgruppe

55.02.03

55.02.04

55.03 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen und mit Kationen in [7]-Koordination

55.03.01

55.03.02

55.04 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen und mit Kationen in [8] und niedrigerer Koordination

55.04.01 Melilithgruppe

55.04.02 Fresnoitgruppe

55.04.03

55.04.04

55.04.05

55.05 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen, generell ohne zusätzliche Anionen und mit dimerischen Kationen

55.05.01

56 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O

56.01 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4]-Koordination

56.01.01

56.01.02

56.02 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Kationen in [4] und/oder >[4]-Koordination

56.02.01

56.02.02 Axinitgruppe

56.02.03 Lawsonit-Ilvait-Gruppe

56.02.04 Cuspidin-Wöhlerit-Gruppe

56.02.05 Mosandrit und verwandte Arten

56.02.06a Seidozerit-Lamprophyllit-Gruppe

56.02.06b Seidozerit-Lamprophyllit-Gruppe (Bafertisit-Untergruppe)

56.02.06c Seidozerit-Lamprophyllit-Gruppe (Lamprophyllit-Untergruppe)

56.02.07 Murmanitgruppe

56.02.08 Perierit-Chevkinit-Gruppe

56.02.09 Tilleyit-Killalait-Gruppe

56.02.10 Melanotekitgruppe

56.02.11

56.03 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Si2O7 mit Boratgruppen

56.03.01 Danburitgruppe

56.03.02

56.03.03

56.04 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O mit Si2O7 mit Phosphat und Wasser

56.04.01 Lomonosovitgruppe

56.04.02 Bornemanitgruppe

56.04.03

56.05 Gruppensilikate: Si2O7-Gruppen und O, OH, F und H2O

56.05.01

56.05.02

57 Gruppensilikate: Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Si3O10-Gruppen

57.01 Gruppensilikate: Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Si3O10-Gruppen

57.01.01 Aminoffit und verwandte Arten

57.01.02

57.01.03

57.01.04

57.02 Gruppensilikate: Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Si4O13-Gruppen

57.02.01

57.02.02

57.02.03 Akatoreitgruppe

57.03 Gruppensilikate: Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Si5O16-Gruppen

57.03.01

57.04 Gruppensilikate: Insulare (Si3O10) und größere nichtzyklische Gruppen mit Gruppen von 6 oder mehr Tetraedern

57.04.01

58 Gruppensilikate: Insulare, gemischte, einzelne und größere Tetraedergruppen

58.01 Gruppensilikate: Insulare, gemischte, einzelne und größere Tetraedergruppen mit Kationen in [4] und höherer Koordination; Einzel- und Doppelgruppen (n=1,2)

58.01.01 Kornerupingruppe

58.01.02

58.01.03

58.02 Gruppensilikate: Insulare, gemischte, einzelne und größere Tetraedergruppen mit Kationen in [6] und höherer Koordination; Einzel- und Doppelgruppen (n=1,2)

58.02.01a Epidotgruppe (Klinozoisit-Untergruppe)

58.02.01b Epidotgruppe (Zoisit-Untergruppe)

58.02.01c Epidotgruppe (Allanit-Untergruppe)

58.02.01d Epidotgruppe (Dollaseit-Untergruppe)

58.02.02 Pumpellyitgruppe

58.02.03 Sursassit und verwandte Arten

58.02.04 Vesuvianitgruppe

58.02.05

58.02.06 Yoshimurait und verwandte Arten

58.02.07

58.03 Gruppensilikate: Insulare, gemischte, einzelne und größere Tetraedergruppen mit insularen Einzel und Tripelgruppen (n=1,3)

58.03.01 Ardennitgruppe

58.03.02

59 Ringsilikate: Dreierringe

59.00 Ringsilikate ohne Klassifikationsnummer

59.00.00 Unklassifizierte Silikate

59.01 Ringsilikate: Wasserfreie Dreierringe, keine anderen Anionen

59.01.01 Benitoitgruppe

59.1.2 Walstromitgruppe

59.02 Ringsilikate: Wasserhaltige Dreierringe

59.02.01 Umbit und verwandte Arten

59.02.02 Katapleiitgruppe

59.02.03 Hilairitgruppe

59.02.04

59.02.05

60 Ringsilikate: Viererringe

60.01 Ringsilikate: Viererringe als Titanosilikate

60.01.01a Joaquinitgruppe (Klino-Joaquinit-Untergruppe)

60.01.01b Joaquinitgruppe (Ortho-Joaquinit-Untergruppe)

60.01.02

60.01.03a Labuntsovitgruppe (Nenadkevichit-Untergruppe, orthorhombisch [Pbam])

60.01.03b Labuntsovitgruppe (Vuoriyarvit-Untergruppe, monoklin [Cm])

60.01.03c Labuntsovitgruppe (Kuzmenkoit-Untergruppe, monoklin [C2/m])

60.01.03d Labuntsovitgruppe (Lemmleinit-Untergruppe, monoklin [C2/m])

60.01.03e Labuntsovitgruppe (Labuntsovit-Untergruppe, monoklin [C2/m])

60.01.03f Labuntsovitgruppe (Gutkovait-Untergruppe, monoklin [Cm])

60.01.03g Labuntsovitgruppe (Paralabuntsovit-Untergruppe, monoklin [I2/m])

60.01.03h Labuntsovitgruppe (Organovait-Untergruppe, monoklin [C2/m])

60.01.04

60.02 Ringsilikate: Viererringe mit anderen Anionengruppen

60.02.01

60.02.02

60.02.03

61 Ringsilikate: Sechserringe

61.01 Ringsilikate: Sechserringe mit Si6O18-Ringen; mögliche (OH) und Al-Substitution

61.01.01 Beryllgruppe

61.01.02a Lovozeritgruppe (Hexagonale und Hexagonal-Rhomboedrische Untergruppe)

61.01.02b Lovozeritgruppe  (Orthorhomische und Monokline Untergruppe)

61.01.03

61.01.04 Baratovitgruppe

61.01.05

61.01.06

61.02 Ringsilikate: Sechserringe mit Al-substituierten Ringen

61.02.01 Cordieritgruppe

61.02.02

61.02.03

61.03a Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Alkali-untersättigte Turmalin-Untergruppe)

61.03a.01 Foitit-Untergruppe

61.03b Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Calciumhaltige Turmalin-Untergruppe)

61.03b.01 Liddicoatit-Untergruppe

61.03c Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Eisenhaltige Turmalin-Untergruppe)

61.03c.01 Buergerit-Untergruppe

61.03d Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Lithiumhaltige Turmalin-Untergruppe)

61.03d.01 Elbait-Untergruppe

61.03e Ringsilikate: Sechserringe mit Boratgruppen (Natriumhaltige Turmalin-Untergruppe)

61.03e.01 Schörl-Untergruppe

61.04 Ringsilikate: Sechserringe mit anderen Anionen

61.04.01

61.04.02 Steenstrupingruppe

62 Ringsilikate: Achterringe

62.01 Ringsilikate: Achterringe mit 8-gliedrigen und größeren Ringen

62.01.01 Muiritgruppe

62.01.02

63 Ringsilikate: Kondensierte Ringe

63.01 Ringsilikate: Kondensierte, 4-gliedrige Ringe

63.01.01 Steacyit-Untergruppe

63.02 Ringsilikate: Kondensierte, 6-gliedrige Ringe

63.02.01a Milarit-Osumilith-Gruppe (Milarit-Osumilith-Untergruppe)

63.02.01b Milarit-Osumilitgruppe

63.03 Ringsilikate: Kondensierte Ringe, Moskvinit-(Y)-gruppe, (3 × 2)-Doppelringe

63.03.01

64 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen

64.01 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen mit gemischten Ringtypen

64.01.01 Eudialytgruppe

64.01.02

64.02 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen, 3-gliedrige Ringe mit anderen Aniongruppen

64.02.01

64.02.02

64.03 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen, 4-gliedrige Ringe mit Si2O7-Dimeren

64.03.01 Taramellitgruppe

64.03.02

64.04 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen, sechsgliedrige Ringe mit Si2O7-Dimeren

64.04.01

64.05 Ringsilikate: Ringe mit anderen Anionen und insularen Silikatgruppen, 12-gliedrige Ringe mit Si2O7-Dimeren

64.05.01

65 Kettensilikatminerale

65.00 Kettensilikate:  Minerale ohne Klassifikationsnummer

65.00.00 Gruppe 1: Mg-Fe-Mn-Li Amphibole

65.00.00 Gruppe 3: Natrium-Calcium-Amphibole

65.00.00 Gruppe 4: Natrium-Amphibole

65.00.00 Kettensilikate

65.00.00 Pyrosmalitgruppe

65.00.00 Klinopyroxene

65.00.00 Orthopyroxene

65.00.00 Unklassifizierte Silikate

65.01 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=2

65.01.01 P2/c Klinopyroxene

65.01.02 Orthopyroxene

65.01.03a C2/c Klinopyroxene (Ca-Klinopyroxene)

65.01.03b C2/c Klinopyroxene (intermediäre Klinopyroxene)

65.01.03c C2/c Klinopyroxene (Na-Klinopyroxene)

65.01.04 Li-Pyroxene

65.01.05 Karpholithgruppe

65.01.06 Lorenzenitgruppe

65.01.07

65.01.08

65.01.09

65.02 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=3

65.02.01 Wollastonitgruppe

65.02.02

65.02.03

65.02.04

65.03 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=4

65.03.01 Haradaitgruppe

65.03.02 Gageitgruppe

65.03.03

65.03.04 Batisitgruppe

65.04 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=5

65.04.01 Rhodonitgruppe

65.04.02

65.05 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=6

65.05.01

65.05.02

65.06 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P=7

65.06.01 Pyroxmangitgruppe

65.07 Kettensilikate: Einfache unverzweigte Ketten, W=1 mit Ketten P>7

65.07.01

66 Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2

66.01 Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2 Amphibol-Konfiguration

66.01.01 Gruppe 1, Mg-Fe-Mn-Li-Amphibole (Monoklin)

66.01.02

66.01.03a Gruppe 2, Calcium-Amphibole

66.01.03b Gruppe 3, Natrium-Calcium-Amphibole

66.01.03c Gruppe 4, Natrium-Amphibole

66.01.03d Gruppe 5, Na-Ca-Mg-Fe-Mn-Li-Amphibole, mit Li(b) = 0,50 Atome pro Formeleinheit

66.01.04

66.01.05

66.02 Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2 mit P=2, Nicht-Amphibol-Konfiguration

66.02.01

66.02.02

66.03 Kettensilikate: Doppelte unverzweigte Ketten, W=2 mit Ketten P>2

66.03.01 P=3

66.03.02 
Unbesetzt

66.03.03 P=5

66.03.04 P=6 (Tuhualithgruppe)

67 Kettensilikate: Unverzweigte Ketten mit W>2

67.01 Kettensilikate: Unverzweigte Ketten mit W>2 mit W=3

67.01.01 Jimthompsonitgruppe

67.01.02

67.02 Kettensilikate: Unverzweigte Ketten mit W>2 mit W=5

67.02.01 Tinaksitgruppe

68 Kettensilikate: Strukturen mit Ketten verschiedener Breite

68.01 Kettensilikate: Strukturen mit Ketten verschiedener Breite

68.01.01

68.01.02

68.01.03

69 Kettensilikate: Ketten mit Seitenzweigen oder Schleifen

69.01 Kettensilikate: Ketten mit Seitenzweigen oder Schleifen mit (P=2, und N=4, 2 Seitenzweige)

69.01.01 Astrophyllitgruppe

69.02 Kettensilikate: Ketten mit Seitenzweigen oder Schleifen mit P>2

69.02.01a Aenigmatit und verwandte Arten (Aenigmatit-Untergruppe)

69.02.01b Aenigmatit und verwandte Arten (Sapphirin-Untergruppe)

69.02.01c Aenigmatit und verwandte Arten (Magbasit-Untergruppe)

69.02.02

69.02.03 Howieitgruppe

69.02.04

69.02.05

70 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen

70.01 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen mit säulenartigen Silikateinheiten

70.01.01

70.01.02 Doppelt gekröpfte Ketten

70.02 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen mit Si2O7-Dimeren

70.02.01

70.02.02

70.03 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen mit Balosilikaten

70.03.01

70.04 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen mit verbundenen Ketten in Käfigform

70.04.01 Neptunitgruppe

70.05 Kettensilikate: Säulen- oder Röhren-Strukturen mit durch Be verbundenen Ketten

70.05.01

70.05.02

70.05.03

71 Schichtsilikatminerale

71.00 Schichtsilikatminerale ohne Klassifikationsnummer

71.00.00 Sprödglimmergruppe

71.00.00 Chloritgruppe

71.00.00 Glimmergruppe

71.00.00 Schichtsilikate

71.00.00 Schichtsilikate mit veränderten Schichten

71.00.00 Schichtsilikate

71.00.00 unklassifizierte Silikate

71.01 Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen mit 1:1-Lagen

71.01.01 Kaolinitgruppe

71.01.02a Serpentingruppe

71.01.02b Serpentingruppe (Lizardit-Untergruppe)

71.01.02c Serpentingruppe (Amesit-Untergruppe)

71.01.02d Serpentingruppe (Chrysotil-Untergruppe)

71.01.03 Bismutoferritgruppe

71.01.04 Allophangruppe

71.02 Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen mit 2:1-Lagen

71.02.01 Pyrophyllit-Talk-Gruppe

71.02.02a Glimmergruppe (Muskovit-Untergruppe)

71.02.02b Glimmergruppe (Biotit-Untergruppe)

71.02.02c Glimmergruppe (Margarit-Untergruppe)

71.02.02d Glimmergruppe (Hydroglimmer-Untergruppe)

71.02.03 Cuprorivaitgruppe

71.02.04 Suritgruppe

71.02.05

71.03 Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen mit 2:1-Tonmineralen

71.03.01a Smektitgruppe (Dioktaedrische Smektite)

71.03.01b Smektitgruppe (Trioktaedrische Smektite)

71.04 Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen, abwechselnd 1:1, 2:1 und oktaedrisch

71.04.01 Chloritgruppe (Tri-Dioktaedrisch)

71.04.02 Wechsellagernde Chlorit-Smektitgruppe

71.04.03

71.04.04

71.05 Schichtsilikate: Schichten von sechsgliedrigen Ringen mit anderen Anionen

71.05.01

71.05.02

71.05.03

72 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen

72.01 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: 4-gliedrige Ringe

72.01.01

72.01.02

72.01.03

72.01.04

72.01.05

72.02 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: 4-, 6- und 8-gliedrige Ringe

72.02.01 Dalylitgruppe

72.03 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: 3-, 4- oder 5-gliedrige Ringe und 8-gliedrige Ringe

72.03.01 Apophyllitgruppe (4- und 8-gliedrige Ringe)

72.03.02 Tobermoritgruppe (5- und 8-gliedrige Ringe)

72.03.03

72.04 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: 4-, 6- und 12-gliedrige Ringe

72.04.01a Pyrosmalithgruppe (Pyrosmalith-Untergruppe)

72.04.01b Pyrosmalitgruppe (Friedelit-Untergruppe)

72.05 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: korrodierte und komplexe Lagen

72.05.01 Rhodesitgruppe

72.05.02 Leukosphenit und verwandte Arten

72.05.03

72.05.04 Elpidit/Armstrongit

72.05.05

72.06 Schichtsilikate: Zweidimensionale unbegrenzte Lagen mit anderen als sechsgliedrigen Ringen: tetraedrische Al-Zwischenverbindungen

72.06.01

73 Schichtsilikate mit kondensierten tetraedrischen Schichten

73.01 Schichtsilikate: kondensierte tetraedrische Schichten mit doppelten Lagen

73.01.01

73.01.02 Latiumitgruppe

73.01.03

73.01.04

73.01.05

73.01.06

73.02 Schichtsilikate: Kondensierte Tetraederschichten mit doppelten und einfachen Lagen

73.02.01

73.02.02a Reyeritgruppe (Reyerit-Untergruppe)

73.02.02b Reyeritgruppe (Minehillit-Untergruppe)

73.02.02c Reyeritgruppe (Gyrolith-Untergruppe)

73.02.02d Reyeritgruppe (Trikline Untergruppe)

74 Schichtsilikate: modulierte Lagen

74.01 Schichtsilikate: modulierte Lagen mit verbundenen Inseln

74.01.01 Stilpnomelangruppe

74.01.02 Ganophyllitgruppe

74.01.03

74.01.04

74.02 Schichtsilikate: modulierte Lagen

74.02.01

74.03 Schichtsilikate: modulierte Lagen mit verbundenen Streifen

74.03.01a Palygorskit-Sepiolithgruppe (Palygorskit-Untergruppe)

74.03.01b Palygorskit-Sepiolithgruppe (Sepiolith-Untergruppe)

74.03.02

74.03.03 Altisit/Lemoynit

74.03.04 Barium-Schichtsilikate

74.03.05 Natrium-Schichtsilikate

74.03.06

74.03.07 Vanadium-Schichtsilikate

74.03.08

75 Gerüstsilikatminerale

75.00 Gerüstsilikatminerale ohne Klassifikationsnummer

75.00.00 Siliciumdioxidgruppe

75.00.00 unklassifizierte Silikate

75.00.00 Zeolithgruppe

75.01 Gerüstsilikate: tetraedrisches Si-Gitter, SiO2 mit [4]-koordiniertem Si

75.01.01

75.01.02

75.01.03

75.01.04

75.01.05

75.02 Gerüstsilikate: tetraedrisches Si-Gitter, SiO2 mit H2O und organischen Molekülen

75.02.01

75.02.02 Melanophlogit-Polymorphen

75.02.03

75.02.04

75.03 Gerüstsilikate: tetraedrisches Si-Gitter, mit von Siliciumdioxid abgeleiteter Struktur

75.03.01

76 Gerüstsilikate: Al-Si-Gitter

76.01 Mit Al-Si-Gitter

76.01.01 K (Na,Ba)-Feldspate

76.01.02

76.01.03 Plagioklas-Reihe

76.01.04

76.01.05 Paracelsiangruppe

76.01.06 Banalsitgruppe

76.01.07

76.01.08 Hexagonale Feldspate (Hochdruck)

76.01.09

76.02 Gerüstsilikate: Al-Si-Gitter, Feldspatvertreter und verwandte Arten

76.02.01 Nephelingruppe

76.02.02 Leucitgruppe

76.02.03 Sodalithgruppe

76.02.04 Helvingruppe

76.02.05 Cancrinitgruppe

76.03 Gerüstsilikate: Al-Si-Gitter mit anderen Be/Al/Si-Gittern

76.03.01 Skapolithgruppe

76.03.02

76.03.03

76.04 Gerüstsilikate: Al-Si-Gitter mit B-Si-Gittern

76.04.01

76.04.02

77 Gerüstsilikate: Zeolith-Gruppe

77.01 Echte Zeolithe

77.01.01 Analcim und verwandte Arten

77.01.02 Chabasit und verwandte Arten

77.01.03 Gismondin und verwandte Arten

77.01.04 Heulandit und verwandte Arten

77.01.05 Natrolith und verwandte Arten

77.01.06 Mordenit und verwandte Arten

77.01.07 Brewsterit und verwandte Arten

77.01.08 Unklassifizierte Zeolith-Arten

77.02 Gerüstsilikate: Zeolithgruppe, verwandte Arten

77.02.01

77.02.02

77.02.03

77.02.04

77.02.05

77.02.06

77.02.07

77.02.08

78 Unklassifizierte Silikatminerale

78.00 Unklassifizierte Silikatminerale ohne Klassifikationsnummer

78.00.00 Inselsilikate

78.00.00 unklassifizierte Silikate

78.00.00 Unklassifizierte Silikate

78.01 Unklassifizierte Silikate: mögliche Inselsilikate

78.01.01

78.01.02

78.01.03

78.01.04

78.01.05 Jinshianghitgruppe

78.01.06

78.01.07

78.01.08

78.01.09

78.01.10

78.02 Unklassifizierte Silikate: mögliche Gruppensilikate

78.02.01

78.03 Unklassifizierte Silikate: mögliche Ringsilikate

78.03.01

78.03.02

78.03.03

78.04 Unklassifizierte Silikate: mögliche Kettensilikate

78.04.01

78.04.02

78.04.03

78.04.04

78.04.05

78.05 Unklassifizierte Silikate: mögliche Schichtsilikate

78.05.01

78.05.02

78.05.03

78.05.04

78.05.05

78.05.06

78.05.07

78.05.08

78.05.09

78.05.10

78.06 Unklassifizierte Silikate: mögliche Gerüstsilikate

78.06.01

78.06.02

78.06.03

78.06.04

78.07 Unklassifizierte Silikate: komplett unklassifizierte Silikate

78.07.01

78.07.02

78.07.03

78.07.04

78.07.05

78.07.06

78.07.07

78.07.08

78.07.09

78.07.10

78.07.11

78.07.12

78.07.13

78.07.14

78.07.15

78.07.16

78.07.17

78.07.18

78.07.19

Weblinks 
 Inselsilikate (Nesosilikate): Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals - 51 Nesosilicate Minerals, 52 Nesosilicates Nesosilicate Insular SiO4 Groups and O, OH, F, and H2O, 53 Nesosilicates Nesosilicate Insular SiO4 Groups and Other Anions of Complex Cations und 54 Nesosilicates Nesosilicate Borosilicates and Some Beryllosilicates

 Gruppensilikate (Sorosilikate): 55 Sorosilicate Minerals, 56 Sorosilicates Sorosilicate Si2O7 Groups and O, OH, F. and H2O, 57 Sorosilicates Sorosilicate Insular Si3O10 and Larger Noncyclic Groups und 58 Sorosilicates Sorosilicate Insular, Mixed, Single, and Larger Tetrahedral Groups

 Ringsilikate (Cyclosilikate): 59 Cyclosilicate Minerals, 60 Cyclosilicates Cyclosilicate Four-Membered Rings, 61 Cyclosilicates Cyclosilicate Six-Membered Rings, 62 Cyclosilicates Cyclosilicate Eight-Membered Rings, 63 Cyclosilicates Cyclosilicate Condensed Rings und 64 Cyclosilicates Cyclosilicates

 Kettensilikate (Inosilikate): 65 Inosilicate Minerals, 66 Inosilicates Inosilicate Double-Width Unbranched Chains, W=2, 67 Inosilicates Inosilicate Unbranched Chains with W>2, 68 Inosilicates Inosilicate Structures with Chains of More Than One Width, 69 Inosilicates Inosilicate Chains with Side Branches or Loops und 70 Inosilicates Inosilicate Column or Tube Structures

 Schichtsilikate (Phyllosilikate): 71 Phyllosilicate Minerals, 72 Phyllosilicates Phyllosilicate Two-Dimensional Infinite Sheets with Other Than Six-Membered Rings, 73 Phyllosilicates Phyllosilicate Condensed Tetrahedral Sheets und 74 Phyllosilicates Phyllosilicate Modulated Layers

 Gerüstsilikate (Tectosilikate): 75 Tektosilicate Minerals, 76 Tektosilicates Tectosilicate Al-Si Framework und 77 Tektosilicates Tectosilicate Zeolite group

 Unklassifizierte Silikate: Webmineral - Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals 78 Unclassified Silicate Minerals

Dana
Minerale